La Familia (rapgroep), een Roemeense hiphopgroep
 La Familia (worstelteam), een worstelteam
 La Familia Michoacana, een Mexicaans drugskartel